Сади Карно се може односити на:

 Николас Леонард Сади Карно, француски физичар
 Мари Франсоа Сади Карно, француски политичар